Der Dreiband-Weltcup 2001/4 war das vierte UMB/BWA-Weltcupturnier im 16. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 4. bis zum 9. Dezember 2001 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Lugo in der autonomen Region Galicien statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup-Turnier in Lugo.

Geschichte 
Im Kampf um den Gesamtweltcupsieg gab es nach Lugo noch drei Akteure die realistische Chancen auf den Titel hatten. Die besten hatte nach seinem Sieg in Lugo der Rekord-Weltcupsieger Torbjörn Blomdahl. Im Viertelfinale hatte er aber ein wenig Glück. Der Rekord-Weltmeister Raymond Ceulemans hatte Matchball, den er nicht nutzen konnte. Blomdahl gewann noch mit 3:2 Sätzen. Sehr gute Chancen hatte auch noch der Niederländer Dick Jaspers, der es noch aus eigener Kraft hätte schaffen können. Semih Saygıner hätte das letzte Turnier des Jahres schon gewinnen müssen und die beiden anderen hätten nicht ins Finale von Oosterhout kommen dürfen.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 144 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 14 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
In Lugo wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die Gruppensieger für das Hauptfeld.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Dick Jaspers
  Torbjörn Blomdahl
  Semih Saygıner
  Daniel Sánchez
  Marco Zanetti
  Tonny Carlsen
  Raymond Ceulemans
  Jacob Haack-Sörensen
  Dion Nelin
  Frédéric Caudron
  Raimond Burgman
  Jaime Bedoya
  Luis Aveiga
  Eddy Merckx

aus der Qualifikation:
 12 Teilnehmer

BWA-Wildcards:
 6 Teilnehmer

Qualifikation 
Aus der Qualifikation qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2001 4
Karambolageveranstaltung 2001
Sportveranstaltung in Lugo
Billardturnier in Spanien